|-
| (34801) 2001 SE61||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34802) 2001 SP61||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34803) 2001 SW63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34804) 2001 SP67||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34805) 2001 SC69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34806) 2001 SJ69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34807) 2001 SQ72||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34808) 2001 SY73||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34809) 2001 SQ74||||19 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34810) 2001 SN108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34811) 2001 ST108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34812) 2001 SB109||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34813) 2001 SS109||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34814) 2001 ST109||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34815) 2001 SQ113||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34816) 2001 ST113||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34817) 2001 SE116||||21 вересня 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (34818) 2001 SQ116||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34819) 2001 SW119||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34820) 2001 SC125||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34821) 2001 SF129||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34822) 2001 SO133||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34823) 2001 SM155||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34824) 2001 SY156||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34825) 2001 SR161||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34826) 2001 SK163||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34827) 2001 SC165||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34828) 2001 SO168||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34829) 2001 SF198||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34830) 2001 SQ227||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34831) 2001 SA234||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34832) 2001 SU234||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34833) 2001 SF239||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34834) 2001 SF243||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34835) 2001 SZ249||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34836) 2001 SE254||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34837) 2001 SD262||||21 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34838) 2001 SK262||||21 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34839) 2001 SL263||||25 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз,Пауло Ольворсем
|-
| (34840) 2001 SB268||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34841) 2001 SE268||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34842) 2001 SU270||||16 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34843) 2001 SZ276||||21 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34844) 2001 SG277||||27 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34845) 2001 SN278||||21 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34846) 2001 SY281||||22 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34847) 2001 SJ286||||21 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34848) 2001 SC288||||27 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34849) 2001 SG288||||27 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34850) 2001 TL8||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34851) 2001 TT8||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34852) 2001 TS12||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34853) 2001 TK16||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34854 Пакуіфрутос (Paquifrutos)||||13 жовтня 2001||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (34855) 2001 TT30||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34856) 2001 TR32||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34857) 2001 TB36||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34858) 2001 TW44||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34859) 2001 TR49||||15 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34860) 2001 TJ77||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34861) 2001 TY77||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34862) 2001 TX79||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34863) 2001 TP107||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34864) 2001 TG114||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34865) 2001 TH116||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34866) 2001 TN119||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34867) 2001 TB121||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34868) 2001 TB136||||13 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34869) 2001 TD170||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34870) 2001 TS195||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34871) 2001 UM2||||18 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34872) 2001 UV2||||20 жовтня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (34873) 2001 UF6||||20 жовтня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (34874) 2001 UU9||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34875) 2001 US22||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34876) 2001 UK32||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34877) 2001 UQ34||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34878) 2001 UU34||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34879) 2001 UQ35||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34880) 2001 UN45||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34881) 2001 UF63||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34882) 2001 UK66||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34883) 2001 UQ94||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34884) 2001 UR119||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34885) 2001 VE12||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34886) 2001 VH12||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34887) 2001 VJ14||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34888) 2001 VP16||||7 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34889) 2001 VY33||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34890) 2001 VS62||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34891) 2001 VR66||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34892 Evapalisa||||15 листопада 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Анрі Дебеонь,Ерік Вальтер Ельст
|-
| (34893) 2001 WM1||||17 листопада 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (34894) 2012 P-L||2012 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (34895) 2026 P-L||2026 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (34896) 2117 P-L||2117 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (34897) 2537 P-L||2537 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (34898) 2622 P-L||2622 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (34899) 2628 P-L||2628 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (34900) 2698 P-L||2698 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

34800